Toquín kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Toquín, La Grandeza, Chiapas, 
 Toquín, Mazapa de Madero, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar